Corrado Archibugi – violinista e compositore italiano
 Daniele Archibugi – economista italiano
 Francesca Archibugi – regista e sceneggiatrice italiana
 Franco Archibugi – economista italiano
 Fratelli Archibugi (Francesco, 1828-1849 e Alessandro, 1829-1849) – patrioti italiani

Pagine correlate 
 Archibugio